De Gambardella Cup is een Frans voetbaltoernooi dat wordt gehouden tussen de jeugdelftallen (tot 18 jaar) van Franse voetbalclubs. Het toernooi wordt georganiseerd door de FFF.

De Cup wordt beschouwd als een gelegenheid voor jonge beloften om zich te bewijzen in een nationale competitie. Een overwinning in de finale van de Cup wordt zowel begeerd door de spelers die daarmee hun carrière kunnen lanceren, als door de clubs, die zo kunnen bewijzen dat ze in staat zijn om de jeugd goed op te leiden.

Geschiedenis
Het huidige toernooi is de moderne versie van de Coupe nationale des juniors die ophield te bestaan in 1954. In 1955 kreeg het toernooi de naam Coupe Gambardella (Gambardella Cup) ter ere van Emmanuel Gambardella, president van de FFF van 1949 tot 1953, die stierf op 30 augustus 1953.

Verloop
Het toernooi begint in december op regionaal niveau. Thuisvoordeel wordt willekeurig verkregen, tot aan de halve finale waar men wedstrijden speelt op neutraal terrein. Wedstrijden die na 90 minuten nog gelijk staan worden beslist door een reeks penalty's. De finale wordt altijd gespeeld op dezelfde dag als de Coupe de France en wordt traditioneel gehouden in het Stade de France.

Finales

Aantal Cups per team

Bijgewerkt t/m de editie van 2019.

Finalisten zonder Cup
Hieronder staan de dertien clubs die de finale van de Coupe Gambardella bereikten, maar nog nooit wonnen.

 3 finales verloren
 SM Caen
 2 finales verloren
 ES Viry-Châtillon
 AS Nancy-Lorraine
 Grenoble Foot 38
 1 finale verloren
 CO Joinville
 CASG Paris
 AS Aixoise
 Sporting Toulon Var
 Stade Français
 AS Brest
 AS Beauvais Oise
 CS Sedan
 Tours FC

Dubbel: Coupe de France & Coupe Gambardella
Sinds de Gambardella Cup in 1954, hebben acht clubs de twee finales dat jaar weten te bereiken.

 Beide gewonnen
 2013: Girondins de Bordeaux
 2007: FC Sochaux
 1970: AS Saint-Étienne
 1 van de 2 gewonnen
 1998: Paris SG
 1971: Olympique Lyonnais
 1961: Nîmes Olympique
 1956: Troyes AC
 1955: Lille OSC
 Beide verloren
 1977: Stade de Reims

Franse voetbalcompetitie